Косовски округ (1919—1922), управни округ Краљевства СХС
 Косовски управни округ, управни округ Републике Србије